Ultimate Kylie е третият албум компилация от австралийската певица Кайли Миноуг, издаден през ноември 2004 г. от Parlophone Records. Албумът получи много светещи отзиви от музикалните критици много отбелязвайки най-добрата колекция на хитове от Миноуг в един албум, но някои каза, че някои от липсващите попадения бяха разочароващи. Албумът съдържа работа от всичките девет си студийни албуми, излезли в този момент, както и две нови песни, „I Believe in You“ и „Giving You Up“.

Списък с песните

Оригинално издание 
 CD 1
 „Better the Devil You Know“ – 3:54
 „The Loco-Motion“ – 3:14
 „I Should Be So Lucky“ – 3:24
 „Step Back in Time“ – 3:05
 „Shocked“ – 3:09
 „What Do I Have to Do?“ – 3:33
 „Wouldn't Change a Thing“ – 3:14
 „Hand on Your Heart“ – 3:54
 „Especially for You“ (с Джейсън Донован) – 3:58
 „Got to Be Certain“ – 3:19
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“ – 4:01
 „Give Me Just a Little More Time“ – 3:08
 „Never Too Late“ – 3:21
 „Tears on My Pillow“ – 2:33
 „Celebration“ – 4:01

 CD 2
 „I Believe in You“ – 3:21
 „Can't Get You Out of My Head“ – 3:51
 „Love at First Sight“ – 3:59
 „Slow“ – 3:15
 „On a Night Like This“ – 3:33
 „Spinning Around“ – 3:28
 „Kids“ (с Роби Уилямс) – 4:20
 „Confide in Me“ – 4:26
 „In Your Eyes“ – 3:18
 „Please Stay“ – 4:08
 „Red Blooded Woman“ – 4:20
 „Giving You Up“ – 3:30
 „Chocolate“ – 4:02
 „Come into My World“ – 4:08
 „Put Yourself in My Place“ – 4:12
 „Did It Again“ – 4:22
 „Breathe“ – 3:38
 „Where the Wild Roses Grow“ (с Ник Кейв) – 3:57

Дигитален бонус трак 
 „Dancing Queen“ (видеоклип) – 3:45

Японско издание 
 CD 1
 „Better the Devil You Know“ – 3:53
 „The Loco-Motion“ (7" Mix) – 3:14
 „I Should Be So Lucky“ – 3:24
 „Turn It Into Love“ – 3:36
 „Step Back in Time“ – 3:04
 „Shocked“ – 3:09
 „What Do I Have to Do“ (7" Mix) – 3:33
 „Wouldn't Change a Thing“ – 3:14
 „Hand on Your Heart“ – 3:51
 „Especially for You“ (с Jason Donovan) – 3:56
 „Got to Be Certain“ – 3:19
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“ – 4:01
 „Give Me Just a Little More Time“ – 3:06
 „Never Too Late“ – 3:21
 „Tears on My Pillow“ – 2:29
 „Celebration“ – 3:57
 „Did It Again“ – 4:14
 „Breathe“ – 3:40

 CD 2
 „I Believe in You“ – 3:21
 „Can't Get You Out of My Head“ – 3:49
 „Love at First Sight“ – 3:57
 „Slow“ – 3:13
 „On a Night Like This“ – 3:33
 „Spinning Around“ – 3:27
 „Kids“ (радио редактиран, с Роби Уилямс) – 4:20
 „Confide in Me“ – 4:26
 „In Your Eyes“ – 3:18
 „Please Stay“ – 4:04
 „Red Blooded Woman“ – 4:20
 „Giving You Up“ – 3:30
 „Chocolate“ (радио редактиран) – 4:01
 „Come into My World“ (радио редактиран) – 4:06
 „Put Yourself in My Place“ – 4:11
 „Where the Wild Roses Grow“ – 3:57
 „Can't Get Blue Monday Out of My Head“ – 4:03
 „Slow“ (Chemical Brothers Remix) – 3:57

Showgirl Homecoming специално издание 
 DVD
 „I Should Be So Lucky“
 „Got to Be Certain“
 „The Loco-Motion“
 „Je Ne Sais Pas Pourquoi“
 „Especially for You“
 „Hand on Your Heart“
 „Wouldn't Change a Thing“
 „Never Too Late“
 „Tears on My Pillow“
 „Better the Devil You Know“
 „Step Back in Time“
 „What Do I Have to Do?“
 „Shocked“
 „Give Me Just a Little More Time“
 „Celebration“
 „Confide in Me“
 „Put Yourself in My Place“
 „Did It Again“
 „Breathe“
 „Spinning Around“
 „On a Night Like This“
 „Kids“
 „Please Stay“
 „Can't Get You Out of My Head“
 „In Your Eyes“
 „Love at First Sight“
 „Come Into My World“
 „Slow“
 „Red Blooded Woman“
 „Chocolate“
 „I Believe in You“

 Бонус
 „Can't Get Blue Monday Out of My Head“ (На живо от the Brit Awards)

Външни препратки 
 Официален сайт 

Албуми на Кайли Миноуг
Музикални албуми от 2004 година